A 2018. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 22-én rendezték. Az aranyérmet a svéd André Myhrer nyerte. A Magyarországot képviselő Kékesi Márton a 30. helyen végzett, Samsal Dalibor az első futamban nem ért célba és kiesett.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2018. évi téli olimpiai játékokon